Trinorfolkia är ett släkte av fiskar. Trinorfolkia ingår i familjen Tripterygiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Trinorfolkia